Desa Kemasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,89), Jawa Tengah, 
 Desa Kemasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 110,69), Jawa Tengah, 
 Desa Kemasan (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 109,62), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar